Address pode ser:

Address Resolution Protocol - um protocolo usado para encontrar um endereço da camada de enlace de rede (Ethernet , por exemplo).
Reverse Address Resolution Protocol - associa um endereço MAC conhecido.
Port address translation - uma característica de um dispositivo de rede que uma porta ou ip é ligada a um ip de uma lan.  

Desambiguação